3 miejscowości w Polsce:
 Piece – wieś w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska 
 Piece – wieś w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Gaszowice 
 Piece – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno

Zobacz też 
 Piece (gmina)
 Kamierowskie Piece
 Piec przemysłowy

Przypisy